Szlak Kopernikowski (drogowy)
 Szlak Kopernikowski (pieszy)